NSS est un sigle ou un code qui peut faire référence à :

Sigle 
 Numéro de sécurité sociale
 New Star Soccer, une série de jeux vidéo de football ;
 National Speleological Society, fédération américaine de spéléologie ;
 En informatique :
 Name Service Switch, un système de remplacement de noms d'accès par différentes bases de données ;
 NSS, un logiciel de jeu d'échecs datant de 1958 ;
 GMSC, une partie du système de réseau GSM ;
 Novell Storage Services, un système de fichiers utilisé par Novell NetWare ;
 , une bibliothèque implémentant SSL et TLS.

Code 
 NSS, code IETF du Nali, une des langues des îles de l'Amirauté.